La ligne 10 est une ancienne ligne du tramway de Bruges de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Bruges à Knokke entre  et .

Histoire 
 : mise en service en traction vapeur entre la gare de Bruges ('t Zand) et la gare d'Heist (Heldenplein), nouvelle section ().

 : limitation de la plupart des services de la gare d'Heist à Knokke Village à la suite du prolongement de la ligne 1 Ostende - Heist à Knokke Village.

 : électrification entre Knokke Village et Dudzele ().

 : traction électrique sur l'ensemble de la ligne, électrification entre Bruges et Dudzele () ; prolongement du service de Knokke Village à Knokke Le Zoute via l'itinéraire de la ligne 1 Ostende - Knokke () et pose d'un aiguillage à Knokke Village (), attribution de l'indice 10 pour la relation Bruges - Knokke et 11 pour les quelques services Burges - Heist.

 : suppression des services 11.

 : déviation entre Knokke Village et Westkapelle Hazelaarsdreef par une nouvelle section le long de la nouvelle chaussée en remplacement de l'ancienne section par la place communale de Knokke et une partie en site indépendant supprimée pour l'occasion ().

 : prolongement depuis l'ancienne gare de Bruges ('t Zand) à la nouvelle gare à la suite du déplacement de celle-ci (nouvelle section, ).

 : suppression et remplacement par une ligne d'autobus sous le même indice.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 333 (1931).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Bruges
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway de Bruges
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Flandre-Occidentale
Capital 37
Capital 178